Коњевићи могу бити:

 Коњевићи (Чачак), насеље града Чачка, Република Србија
 Коњевићи (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Коњевићи (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Коњевићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ